Geastrumia är ett släkte av svampar. Geastrumia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Geastrumia